Стэнхоуп, Ста́ноп, Стенгоп () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стэнхоуп, Анна Мария (Анна Мария Рассел, герцогиня Бедфорд; 1783—1857) — британская аристократка.
 Стэнхоуп, Даг (род. 1967) — американский стендап-комик.
 Стэнхоуп, Джеймс, 1-й граф Стэпхоуп (1673—1721) — английский полководец и государственный деятель.
 Стэнхоуп, Джон (1829—1908) — английский художник.
 Стэнхоуп, Лестер, 5-й граф Харрингтон (1784—1862) — английский офицер и филэллин.
 Стэнхоуп, Мелюзина (1693—1778) — внебрачная дочь короля Георга I, британская аристократка.
 Стэнхоуп, Мод, 4-я баронесса Кромвель (ум. 1497) — английская аристократка.
 Стэнхоуп, Серена (Серена Армстронг-Джонс, графиня Сноудон; род. 1970) — британская аристократка.
 
 
 Стэнхоуп, Эстер (1776—1839) — британская светская львица, авантюристка, путешественница по Ближнему Востоку, археолог.

Примечания